Krachten ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Krachten (* 1963), deutscher Webvideoproduzent, Journalist und Autor
 Stefan Krachten (1958–2014), deutscher Schlagzeuger und Musikproduzent